Храм Дру́жбы — парковый павильон типа ротонды. Построен в 1781—1784 годах по проекту шотландского архитектора Чарлза Камерона в Павловском парке, в излучине реки Славянки в качестве символического дара великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны матери Павла, императрице Екатерине II в благодарность за подаренные им земли усадьбы Павловское.

Архитектор спроектировал необычное сооружение: подобие храма в виде древнеримской ротонды, увенчанной куполом, но охваченной кольцом каннелированных колонн греческого дорического ордера архаического типа: колонны без баз поставлены на невысокий стереобат. Совмещение разнородных мотивов в одной композиции в виде своеобразных «цитат» является любимым приёмом Чарлза Камерона.

Выдающийся знаток архитектуры и павловского парка В. Н. Талепоровский писал об этой постройке: «В долине реки Славянки, в излучине, где она делает крутой поворот, на небольшой лужайке стоит Храм Дружбы… построен в виде античного храма-ротонды с глухою наружною стеною, без окон… он окружён кольцом в шестнадцать каннелированных колонн греко-дорического ордера… Архитектурный замысел Храма Дружбы имеет своим как бы прототипом павильоны-храмы в виде ротонд с колоннадами в Кью, Стоу и других европейских парках, с тою особенностью, введённой Камероном, что здесь и ротонда и колоннада перекрыты одною общею крышею. Это дало совершенно особое, удивительно сильное решение по фасаду, ставя Храм Дружбы как единственное в своём роде произведение архитектуры конца XVIII века».

В метопах фриза чередуются  рельефы, изображающие дельфинов (символ дружбы в античной мифологии) и венки из виноградной лозы, сухой и цветущей, — символ обновления природы. На стене ротонды, за колоннадой, расположены круглые медальоны с рельефными изображениями аллегорических фигур: Благодарности, Справедливости, Славы и Дружбы.

Вначале внутри находилась большая мраморная статуя императрицы Екатерины II, но в 1791 году скульптуру подарили графу И. Г. Чернышеву, и в 1792 году установили алебастровую фигуру императрицы в образе Цереры, древнеримской богини мудрости, плодородия и материнства.

Над входом планировалась надпись: «Любовь, почтение и преданность первых владельцев Павловска посвятили этот храм подарившей им этот участок земли». Однако, поскольку в церемонии закладки, состоявшейся летом 1780 года, участвовал император Священной Римской империи Иосиф II, надпись была сокращена до нейтральной: «Любовь, почтение и благодарность посвятили». Позолоченная надпись утрачена, в музее сохранилась лишь буква «ь». Чтобы подчеркнуть посвящение храма Екатерине II, в одной из ниш находилась гипсовая статуя императрицы в образе Цереры — копия бронзовой статуи 1789 года работы Якова Рашета, стоявшей в царскосельском гроте.
 
Храм Дружбы предполагалось использовать для завтраков и ужинов, поэтому на противоположном берегу Славянки Камерон предусмотрел кухню в виде хижины, сложенной из необработанных древесных стволов (разобрана в начале XIX века). Чугунный мостик с четырьмя вазами на постаментах создан позднее, в 1823 году, по проекту К. И. Росси.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здания и сооружения, заложенные в 1781 году
Здания и сооружения, построенные в 1784 году в России
1784 год в Санкт-Петербурге
Ротонды
Павильоны Павловского парка
Здания, спроектированные Чарльзом Камероном
Архитектура классицизма